Vandamme est un nom de famille flamand qui désigne celui qui est originaire de Damme, localité des environs de Bruges.

Ce patronyme peut également être une variante du nom de famille néerlandais  qui signifie « de la digue » (du germain: damma). Le nom de la ville de Damme à la même étymologie. C

Certaines branche de la famille Vandamme appartiennent aux plus anciennes familles de la noblesse belge. Leurs plus proches cousins sont notamment les Brabant, les Duquesne, les Drieux... 

Il existe plusieurs variantes :
Daeme 
Dame
Damee 
Damme 
Van Daem 
Van Daene
 
Van Dame

Van Dams
Van Danne
Van den Dam
Van den Damme
Vandam 
 
Vandhame 
Vandhamme 
Vendam 
Vendame 
Vendamme

Patronyme 
Il est notamment porté par :
Aliocha Vandamme (1957-2014), auteur du roman de fiction historique Les Tarots Du Pape (1995) et du roman La Confession de Charleroi (2011) ;
Charles Vandamme, gouverneur de la Province de Luxembourg (Belgique) de 1862 à 1884 ;
Dominique René Vandamme (1770-1830), Général et Comte de l'Empire ;
Jean-Michel Vandamme (1959-), dirigeant de football et directeur sportif français ;
Inès Vandamme (1992-), danseuse, chorégraphe et animatrice de télévision française.

Divers 

Maria Vandamme, le roman de Jacques Duquesne de 1983.
Maria Vandamme, feuilleton télévisé français de Jacques Ertaud en 1989, adapté du roman éponyme.
Vandamme, ancienne marque de gâteau rachetée par LU, l'ours Prosper en était la mascotte.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand